Tarapu ist der Name mehrerer Städte in Indien:

in Maharashtra, Tarapur (Maharashtra)
in Gujarat, Tarapur (Gujarat)
in Bihar, Tarapur (Bihar) 
in Orissa, Tarapur (Orissa)
in Madhya Pradesh, Tarapur (Madhya Pradesh), Ort des Tarapur-Aufstandes (1842–53)

und des

Kernkraftwerks Tarapur